Seward County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Seward County (Kansas)
Seward County (Nebraska)